Allowitz steht für:
 Allowitz Peak, Berg in der Antarktis

Allowitz ist der Familienname folgender Personen:
 Michael A. Allowitz (* 1964) US-amerikanischer Fernsehregisseur und -produzent